Ел Охиљал има више значења:

 Ел Охиљал, Бока де Коапа (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Охиљал (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику